La temporada 2016 del Campeonato de Italia de Fórmula 4 fue la tercera edición de dicho campeonato. Comenzó el 9 de abril en Misano y finalizó el 30 de octubre en Monza después de siete triples rondas.

Marcos Siebert, de la escudería Jenzer Motorsport, fue el ganador del Campeonato de Pilotos, mientras que Prema Powerteam fue el ganador del Campeonato de Escuderías.

Escuderías y pilotos 
Las escuderías y pilotos para temporada 2016 fueron las siguientes:

Calendario 
El calendario consistió de 7 rondas. Debido al gran número de inscriptos para la temporada, el formato de carrera cambió radicalmente. Los pilotos se ubicaron en tres grupos (A, B y C) según su ubicación clasificada. Cada grupo disputó dos carreras clasificatorias, enfrentándose a uno de los otros grupos en cada carrera. Después de las tres carreras clasificatorias, los 36 (32 en Adria) que obtuvieron la mayor cantidad de puntos disputaron la carrera final. Las cuatro carreras duraron 25 minutos más una vuelta de longitud y obtuvieron la misma cantidad de puntos.

Después de que el número de pilotos disminuyó de 41 a 31 para la segunda ronda, la serie volvió al formato clásico de tres carreras utilizado en 2015 a partir de la tercera ronda.

Resultados

Clasificaciones

Sistema de puntuación

Campeonato de Pilotos

Campeonato de Novatos

Campeonato de Escuderías

Referencias 

Deportes de motor en 2016
Temporadas del Campeonato de Italia de Fórmula 4